De Negende Kunst of het stripverhaal, een kunstvorm
Neuvième Art (tijdschrift), een voormalig Frans stripblad